Појам Белвју може да се односи на:
Белвју (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
Белвју (Флорида), град у САД у држави Флорида.